Die Nemzeti Bajnokság 1920/21 war die 18. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum achten Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen. Vor der Saison war die Anzahl der Mannschaften von 15 auf 13 reduziert worden.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen, die beiden Mannschaften auf den Plätzen davor in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Mannschaften auf den Plätzen 11 und 12 sowie zwei Mannschaften der Osztályú Bajnokság II spielten in einer einfachen Runde einen Teilnehmer für die Osztályú Bajnokság aus.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die 17 Mannschaften der Gruppe Süd spielten in drei Staffeln. Gruppensieger wurde Szegedi AK, das sich im Gruppenfinale gegen Hódmezővásárhelyi TVE und Csabai AK durchsetzen konnte.

Gruppe Süd-West 
Die Gruppe Süd-West wurde mit acht Mannschaften in einer Staffel ausgetragen. Gruppensieger wurde Pécsi Munkás SC.

Gruppe Nord 
Die Gruppe Nord spielte mit 14 Mannschaften in zwei Staffeln. Im Gruppenfinale konnte sich Miskolci Vasutas SC mit 3:2 gegen Hatvani AC durchsetzen.

Gruppe Ost 
Die Gruppe Ost spielte mit zehn Mannschaften in einer Staffel. Gruppensieger wurde Debreceni Vasutas SC.

Gruppe Mittelungarn 
In der Gruppe Mittelungarn beteiligten sich 32 Mannschaften, die in fünf Staffeln eingeteilt wurden. Die Staffelsieger Váci SE, Péceli SE, Budafoki MTE, Monori SE und Kecskeméti AC ermittelten in KO-Spielen den Gruppensieger. In der ersten Runde mussten sich Budafoki MTE gegen Kecskeméti AC mit 0:1 sowie Váci SE gegen Monori SE mit 1:2 geschlagen geben. In der zweiten Runde setzte sich Péceli SE mit 1:0 gegen Kecskeméti AC durch. Das Finale gewann Péceli SE mit 1:0 gegen Monori SE und wurde Gruppensieger.

Gruppe West 
Die Gruppe West spielte mit 24 Mannschaften in drei Staffeln. Sieger wurde Szombathelyi AK, das sich in der Endrunde gegen Kaposvári Turul SE und Dunántúli AC durchsetzen konnte.

Endrunde 
Die Endrunde um die Landmeisterschaft wurde in Budapest ausgetragen und von Szegedi AK gewonnen:

Endspiel 
Das Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft zwischen MTK Budapest und Szegedi AK wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1920/21 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1921
Fußballsaison 1920/21